Барков — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Борко, сокращённой формы имени Борис (учитывая влияние акающего произношения). Женская форма — Баркова.

Известные носители:

 
 
 Барков, Андрей Михайлович (1876—1958) — заслуженный врач РСФСР.
 Барков, Валерий Григорьевич (1906—1990) — советский писатель. Работал лесничим в Болшево.
 Барков, Василий Васильевич (1852—1905) — русский архитектор.
 Барков, Вячеслав Александрович (род. 1992) — российский двоеборец.
 Барков, Гавриил Михайлович (?—1795) — генерал-майор, смоленский вице-губернатор.
 
 Барков, Иван Семёнович (1732—1768) — русский поэт и переводчик.
 Барков, Лев Митрофанович (1928—2013) — российский физик.
 Барков, Леонид Андреевич (род. 1933) — советский и российский инженер-металлург.
 Барков, Михаил Иванович (1916—1973) — Герой Советского Союза.
 
 Барков, Семён Васильевич (1870 — после 1926) — русский архитектор.
 Барков, Сергей Егорович (1924—2007) — Герой Советского Союза.
 Иванов-Барков, Евгений Алексеевич (1892—1965) — советский режиссёр и сценарист.

Примечания